Be Here Now – brano musicale di George Harrison incluso nell'album Living in the Material World del 1973
 Be Here Now – album del 1997 del gruppo rock Oasis
 Be Here Now - La storia di Andy Whitfield (Be Here Now) – film documentario del 2015 sull'attore Andy Whitfield